The Beguiled (1971), een film uit 1971 van regisseur Don Siegel
 The Beguiled (2017), een film uit 2017 van regisseur Sofia Coppola